Die Liste der Baudenkmäler im Västernorrlands län enthielt die als Byggnadsminne klassifizierten Objekte in der schwedischen Provinz Västernorrland.

Im Rahmen des Projekt wurde sie ergänzt (Vorlagenverwendung & Navigationsleisten) und erweitert (Einträge ergänzt und Beschreibungen vervollständigt) sowie in Einzellisten aufgeteilt (siehe neue Übersicht), einige Teillisten sind noch in Bearbeitung.

Listen

Gemeinde Ånge 
 siehe unter Liste der Byggnadsminnen in Ånge (Gemeinde) als Teil des Projekts

Gemeinde Härnösand 
 siehe unter Liste der Byggnadsminnen in Härnösand (Gemeinde) als Teil des Projekts

Gemeinde Kramfors 
 siehe unter Liste der Byggnadsminnen in Kramfors (Gemeinde) als Teil des Projekts

Gemeinde Örnsköldsvik 
 wird demnächst erstellt unter Liste der Byggnadsminnen in Örnsköldsvik (Gemeinde)

Gemeinde Sollefteå 
 siehe unter Liste der Byggnadsminnen in Sollefteå (Gemeinde) als Teil des Projekts.

Gemeinde Sundsvall 

|}

Gemeinde Timrå 
 siehe unter Liste der Byggnadsminnen in Timrå (Gemeinde) als Teil des Projekts

Weblinks 

 Alle Baudenkmäler auf der Website der Provinz Västernorrland (schwedisch)

!Vasternorrland
Vasternorrland
!Byggnadsminne